

Населені пункти та їхні частини
 Сточкі — село в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Сточкі — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Сточкі — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Сточкі — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Сточкі — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Сточкі — частина міста Олькуш у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Сточкі — частина села Млодзейовіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Сточкі — осада в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки